Skljarow () ist der Nachname von:

 Dmitri Witaljewitsch Skljarow (* 1974), russischer Programmierer
 Igor Jewgenjewitsch Skljarow (* 1966), sowjetisch-russischer Fußballspieler 
 Maxim Gawrilowitsch Skljarow (1914–1958), sowjetisch-russischer Generalmajor; Held der Sowjetunion 
 Nikolai Mitrofanowitsch Skljarow (1907–2005), sowjetisch-russischer Metallkundler
 Nikolai Wassiljewitsch Skljarow (1875–1920), russischer Generalmajor 
 Sergei Fjodorowitsch Skljarow (1897–1943), sowjetisch-russischer Generalmajor